Espérame puede referirse a:

 Espérame (canción), una canción interpretada en 2008 por Denise Rosenthal.
 Espérame (película), una película de 1932 dirigida por Louis Gasnier, y protagonizada por Carlos Gardel.